Melzer puede hacer referencia a:
Václav Melzer (1878-1968) fue un botánico y micólogo  checo; 
Jürgen Melzer (1981) es un jugador de tenis austriaco.